Eerste klasse (1925/1926) był 26. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów. Tytuł obroniła drużyna Beerschot AC.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1925 w Belgii
1925 w piłce nożnej
1926 w Belgii
1926 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii